Сайдам — фамилия. Известные носители:

 Сайдам, Рефик (1881—1942) — турецкий государственный деятель, премьер-министр Турции в 1939—1942 годах.
 Сайдам, Эргиджан (1929—2009) — турецкий пианист и музыкальный педагог.
 Сайдам, Эрдоган (1921—1982) — турецкий скрипач и альтист.
 Сайдам, Эрчиван (1923—2010) — турецкий музыкальный педагог.